New York Cosmos is een Amerikaanse voetbalclub uit Uniondale, New York.

De club werd in 2010 opgericht en verwijst terug naar de gelijknamige club New York Cosmos die actief was tussen 1970 en 1985. De club debuteerde in 2013 in de North American Soccer League en won het herfstkampioenschap en vervolgens het algeheel kampioenschap.

Amerikaanse voetbalclub